Pessoas
 Burl Ives – ator, escritor e cantor de música folk dos Estados Unidos
 Charles Ives – compositor dos Estados Unidos
 George Cecil Ives – poeta, escritor, reformador da lei penal e ativista dos primórdios das campanhas pelos direitos gay
 Ives Gandra da Silva Martins Filho – atual ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
 Ives Gandra da Silva Martins – advogado tributarista, professor e prestigiado jurista brasileiro

 Outros
 21396 Fisher-Ives – asteróide da cintura principal
 Currier and Ives – empresa de impressões com sede em Nova Iorque, Estados Unidos
 Ives Estates – Região censo-designada localizada no estado da Flórida, Estados Unidos
 St. Ives – filme de 1976, realizado por J. Lee Thompson

Desambiguação
Desambiguações de topônimos